Боже, благослови Америку (): 
 «Боже, благослови Америку» — патриотическая песня, написанная Ирвингом Берлином в 1918 году.
 «Боже, благослови Америку» — фильм-триллер (Канада, 2005). 
 «Боже, благослови Америку» — сатирический кинофильм (США, 2011).